Gia Darling é uma atriz, diretora e produtora Transsexual de filmes pornôs.

Prêmios e indicações
2005 AVN Award for Transsexual Performer of the Year (nomeada)
2006 AVN Award for Transsexual Performer of the Year
2007 AVN Award for Transsexual Performer of the Year (nomeada)
2011 AVN Hall of Fame inductee

Ligações externas
Site oficial

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Pessoas transgênero dos Estados Unidos
Atrizes transgênero
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas LGBT